Холмы Маргалла, также известные как Горный хребет Маргалла или просто Маргалла, — невысокий горный хребет, являющийся частью Малых Гималаев и расположенный к северу от Исламабада (столицы Пакистана). Площадь хребта Маргалла составляет 12 605 гектаров. Холмы являются частью холмов Murree. Хребет включает в себя множество как долин, так и высоких вершин.

Хребет Маргалла в своей западной части возвышается до 685 метров, а в восточной части поднимается до высоты в 1 604 метра, имея в среднем около 1000 метров. Высочайшая вершина — Тилла Чароуни. Зимой хребет частично покрывается снегом.

Этимология 
Существует 2 легенды о происхождении названия 'Маргалла'. Согласно первой из них, эти холмы всегда были известны обилием здесь змей, соответственно Мар переводится как 'змея' с персидского языка и пушту, а галла означает 'стая', следовательно Маргалла может означать место, где много змей.

Согласно второй версии слово 'Маргалла' произошла от Мар Галла, что переводилось как 'задушить' (Мар — 'удар' и Галла — 'шея'). Считается, что на холмах обитало множество бандитов и грабителей, которые использовали эти холмы в качестве убежища и убивали путников с целью ограбления.

Кроме того, существует предположение, что название произошло от Mārĩkalā, персидского эквивалента слова Takshaśilã (Таксила).

Транспортная связь

Палеонтология и археология

Флора и фауна

Наблюдение за птицами

События 
 28 июля 2010 года Airbus A320 разбился на холмах Маргалла.

 6 января 2012 года выпал сильнейший снегопад за долгое время, покрыв почти всю территорию холмов Маргалла.

Популярные места 

 Даман-е-Кох
 Пир-Сохава
 Гокина
 Горы счастья
 Лох-и-Данди
 Обелиск Николсона
 Шах-Аллах-Дитта
 Исламабадский зоопарк
 Японский парк
 Саидпур
 Нилан-Бхоту

См. также 
 Маргалла-Хилс (национальный парк)
 Катастрофа A320 под Исламабадом
 Мечеть Фейсал

Примечания

Ссылки 

 Hiking on Cactus Ridge — Margalla Hills
 Hiking on Trail — 2, Margalla Hills
 Siniarri Trek (Trail # 1-B) in the Margalla Hills

География Исламабада
Горы Пакистана
Достопримечательности Пакистана